Сырве () — деревня на севере Эстонии в волости Харку, уезд Харьюмаа. В деревне проживают 161 человек (2007 год).

Населённые пункты Эстонии